Sense and Sensibility, een roman van Jane Austen
Verfilming op de roman:
Sense and Sensibility (1971), een miniserie van David Giles
Sense and Sensibility (1981), een miniserie van Rodney Bennett
Sense and Sensibility (film), een film uit 1995 van Ang Lee
Sense and Sensibility (2008), een miniserie van John Alexander